Hacılar – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Hacılar – centro abitato del distretto di Ağdaş, in Azerbaigian
 Hacılar – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Hacılar – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Hacılar – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian
 Hacılar – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian
 Hacılar – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian